Желтоцвет — народное название очень многих травянистых растений с яркими жёлтыми цветками, так могут называться гусиный лук, пупавка красильная многие виды лютиков, крестовников, золотарника. Желтоцветом могут называть многолетние виды адониса или горицвета, выделяемые некоторыми ботаниками самостоятельный род Chrysocyathus.

В современном понимании, сходным названием «желтушник» обычно обозначают род растений Erysimum из семейства капустных (Brassicaceae).

Примечания